Николай Мищенко:
 Мищенко, Николай Алексеевич (1934—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Мищенко, Николай Михайлович (1899—1969) — советский военачальник, генерал-майор.